

Geografia 
Aubrey (Arkansas)
Aubrey (Texas)

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de mitologia